Franz Linsbauer ist der Name folgender Personen:

* Franz Linsbauer (Politiker, 1922) (1922–1989), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Franz Linsbauer (Politiker, 1968) (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP)